TV9 (Algérie)
 TV9 (Malaisie)
 TV9 (Mongolie)